Otto Nowack ist der Name von
* Otto Nowack (Theaterdirektor) (1829–1883), Theaterdirektor in Magdeburg und Berlin
 Otto Nowack (Tenor) (1874–1916), Opernsänger (Tenor)
 Otto Nowack (Funktionär) (1895–1965), SED-Funktionär im Bezirk Rostock

Siehe auch:
 Otto Nowak